Nature Reviews Urology (до 2009 года — Nature Clinical Practice Urology) — медицинский научный журнал, издаваемый Nature Publishing Group с 2004 года.

В 2012 году журнал обладал импакт-фактором 4,793.

О журнале 
Журнал публикует обзорные статьи, посвящённые исследованиям в области урологии. Основные направления исследований, представленные в журнале, включают в себя:
 Андрология и эндокринология
 Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
 Биостатистика и клинические испытания
 Эндоурология и камни
 Женская урология
 Медицинская визуализация и радиология
 Инфекции, воспаления и простатит
 
 Патологии
 Детская урология
 Рак предстательной железы
 Ренальная карцинома клетки
 Факторы риска и эпидемиология
 Сексуальная дисфункция
 Травмы
 Дисфункция верхних мочевых путей, нарушение функций почек и трансплантации
 Недержание мочи,  и дисфункция нижних мочевых путей
 Онкология

Примечания

Ссылки 
 

Медицинские журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России
Журналы Nature